

Musique 
  est une chanson interprétée par Frank Sinatra en 1959, extraite du film Un trou dans la tête (A Hole in the Head) ;
 High Hopes  est une chanson de Tim Scott McConnell sortie en 1987, plus connue par les versions interprétées par  Bruce Springsteen en 1995 et 2014 ;
 High Hopes est une chanson du groupe Pink Floyd sortie en 1994 ; 
 High Hopes est une chanson du groupe Kodaline sorti en 2013 ;
 High Hopes est un album de Bruce Springsteen sorti en 2014 ;
 High Hopes est une chanson du groupe Panic! at the Disco sortie en 2018 ;
 High Hopes est un groupe de grunge/rock/indé de Paris.

Cinéma et télévision 
 High Hopes est un film britannique réalisé par Mike Leigh sorti en 1988 ;
 High Hopes est une sitcom galloise.